Finala Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA 2005 s-a jucat pe Nissan Stadium, Yokohama, Japonia pe 18 decembrie 2005.

Detalii

Statistici

Referințe

Legături externe 
 FIFA Club World Cup website
 FIFA Club World Cup website - Final Report 

2005 în fotbal
2005